Hyperaspidius är ett släkte av skalbaggar. Hyperaspidius ingår i familjen nyckelpigor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nyckelpigor
Hyperaspidius